И́горь Генна́дьевич Авде́ев () — советский и казахстанский футболист-универсал: нападающий, полузащитник и защитник. Дважды лучший футболист Казахстана (1999, 2000).

Карьера

Игровая 
Выступал в первенствах СССР (одна игра) и чемпионатах России (17 игр). В высшем дивизионе чемпионатов РК — 14 сезонов (1992-93, 1996, с 1999 по 2012): 244 игр, 54 гола. Отыграл 3 игры в Кубке УЕФА 1996/97 за «Аланию».

Пик карьеры пришёлся на 1999—2000 годы в рядах вице-чемпиона Казахстана петропавловского «Аксесс-Голден Грейн», тогда Игорь был признан дважды лучшим футболистом Казахстана (1999 и 2000). Причём, в 1999 году был также признан лучшим левым нападающим, а в 2000 году — лучшим центральным защитником. Мог играть на позициях нападающего или атакующего полузащитника, с возрастом переквалифицировался в защитника.

Завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В сборной 
За национальную сборную Казахстана в период с 1996 по 2005 провёл 27 игр и забил 6 голов.

Тренерская 
В апреле 2013 приглашён в «Кайрат» тренером-селекционером.

В январе 2019 года Игорь Авдеев вошёл в тренерский штаб «Тараза», где помогал Вахиду Масудову.

Достижения

Командные 
 «Есиль-Богатырь»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 1999, 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2001

 «Женис»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2003
 Обладатель Кубка Казахстана: 2002

 «Локомотив»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009

 «Восток»
 Победитель первой лиги Казахстана: 2010

Личные 
 Лучший футболист Казахстана: 1999, 2000

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК РШВСМ Алма-Ата
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Футбольные тренеры Казахстана